Casele de pariuri online încep să câștige teren în România, în detrimentul agențiilor de pariuri stradale. Dacă la început românii puteau juca doar „la colțul blocului”, la agenții precum Horizont sau Astra Sport Bets, în 2019 sunt în România 18-20 de case de pariuri online la care se pot plasa pariuri direct din fața calculatorului sau chiar de pe telefon sau tabletă.

Scurt istoric al pariurilor online în Romania

În 2004 apare prima agenție de pariuri online în România 
Anul 2004 a fost cel în care românii au descoperit pariurile online. Atunci a decis să intre pe piața din țara noastră Gamebookers. A fost operatorul la care mulți pariori, trecuți în prezent de 30 de ani, au învățat să joace primul lor pariu online.

În timp piața pariurilor online din România a fost atractivă pentru mulți alți operatori 
După ce Gamebookers a fost cea care a deschis piața, a urmat intrarea pe piață a unor nume care până prin 2015 au fost alternative viabile pentru sute sau chiar mii de pariori români. Mă refer în principal la Bwin, Bet-at-home, 10bet și, cu siguranță cea mai cunoscută, Bet365.

Începând cu anul 2006, poate 2007, și până la legalizarea pieții, în 2015, românii puteau plasa pariuri online la cei mai buni operatori din lume. De la case de pariuri care ofereau cote incredibile, cum erau PinnacleSports sau 188bet, și la care jucau milioane de clienți din întreaga lume, și până la agenții precum Doxxbet, care nu opera decât în câteva țări din Europa de Est.

Odată cu explozia în popularitate a jocurilor de noroc s-au născut și cele mai ciudate pariuri online, unde un utilizator poate paria pe cele mai inedite evenimente – cât va dura imnul național sau ce culoare o să aibă băutură energizantă vărsată pe antrenorul câștigător – fără sa fie nevoie de o cunoaștere prealabilă a evenimentelor sportive.

Anul 2015 aduce legalizarea pieței jocurilor de noroc online 
Începând din 2009 autoritățile din România nu mai modificaseră nicio taxă percepută operatorilor de jocuri de noroc. Văzând că această piață are potențial, Guvernul României a înființat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 

Acesta a dat în 29 decembrie 2014 o Ordonanță de Urgență pe această temă a jocurilor de noroc. 

Ulterior, prin Legea nr. 124 din 29 mai 2015, acea Ordonanță de Urgență a fost aprobată cu mici modificări. Din acel moment se poate spune că România are o piață reglementată pe acest domeniu. 

Operatorii de jocuri de noroc online au avut un an pentru a decide dacă intră și rămân pe piața din România,

ONJN a decis să ofere drept temporar de operare companiilor care l-au solicitat și au îndeplinit anumite prevederi din lege. Acel drept temporar a fost valabil un an, iar pe parcursul acelui an trebuiau să pună totul la punct, pentru a urma licențierea.

În iulie 2015 apare Lista neagră a site-urilor care desfășoară activități de jocuri de noroc online 
Alături de o listă cu operatorii legali, ONJN decide să afișeze și o listă cu adresele web ale site-urilor de jocuri de noroc la distanță care n-au drept de operare. Accesul pe acele site-uri devenea în timp imposibil de realizat de pe teritoriul României, fiind blocat de către providerii de internet.

Scandalul din luna octombrie 2015 
Cel mai mare operator de jocuri de noroc online din România la momentul respectiv, Bet365, a fost scos de pe piață după o gafă a sa (cel puțin acest lucru îl susține ONJN).

Bet365 primise chiar dreptul temporar de operare, dar acesta i-a fost suspendat rapid. Ulterior au fost amendați mii de români deoarece pariaseră, ilegal, la Bet365 în perioada 10-30 septembrie 2015. Bet365 a dat în judecată ONJN și a câștigat primele 3 procese, astfel că unii încă mai speră la revenirea colosului britanic. 

Casa de pariuri Bet365 este una dintre cele mai cunoscute case de pariuri din lume. Aceștia au o istorie vastă în spate operând în foarte multe țări din întreaga lume. În momentul de față site-ul Bet365 este interzis în România. În anul 2015 casei de pariuri Bet365 li s-a retras licența de funcționare în țara noastră pe motiv că au funcționat ilegal în perioada 11-30 septembrie 2015. 

Aceștia au intentat un proces statului român prin care solicitau să reprimească licența de funcționare în România printre altele. Companiile care dețineau platforma au pierdut procesul cu statul român și nu vor mai putea aplica la ONJN pentru a primi o licență în România până în anul 2025.

1 iulie 2016: primii operatori licențiați în România 
Trei case de pariuri online aplică și iau licența în finalul lunii iunie 2016. Licența lor intra în vigoare în 1 iulie 2016 și va fi valabilă până în 30 iunie 2026. Acești operatori sunt NetBet, Winmasters și Stanleybet.

În septembrie 2019 numărul operatorilor licențiați se triplează 
După ce alți 6 operatori de jocuri de noroc la distanță solicită și iau licența ajungem să avem, de la 1 septembrie 2019, un număr de 9 case de pariuri cu licență.

Anul 2017 începe cu 12 case de pariuri licențiate 
Maxbet ia licența în finalul anului 2016 și devine al 12-lea operator legal din România. Se alătură unor operatori de top la nivel continental - Betfair, Unibet si 888Sport - dar și unor case de pariuri care au trecut în online din offline, cum sunt Casa Pariurilor, Superbet sau Fortuna.

În 2017 alte 7 agenții solicită și primesc licența 
Continuă să crească numărul agențiilor licențiate. Pe parcursul anului 2017 a primit licența și cel mai bun operator de pariuri online din România la momentul curent, Betano, dar și Mozzartbet, Baumbet, Admiral sau Publicwin, nume cunoscute mai degrabă din mediul offline.

Circus & GameWorld, operatori deținuți de aceeași companie, au aplicat și ei pentru licență. Astfel s-a ajuns la 21 operatori legali o dată cu licența primită de către Get's Bet în data de 1 ianuarie 2018.

2018 n-a fost un an tocmai bun pentru piața pariurilor online din România 
În 2018 n-a mai luat licența nici o casă de pariuri online, doar un casino. În schimb, au decis să plece de pe piața românească, Circus și GameWorld. 

În plus, BetArena, cea care luase licența in mai 2018, a decis să închidă site-ul 4 luni mai târziu. Activitatea și-a suspendat-o pe o perioadă nedeterminată și cum a trecut aproape jumătate de an de atunci sunt slabe șanse să reapară în viitorul apropiat.

Cele mai bune case de pariuri online în 2019 
Din cele 19 case de pariuri online care sunt licențiate în ianuarie 2019 cel mai bun operator este fără îndoială Betano. Acest lucru este dovedit și de diversele topuri făcute de site-urile de pariuri sportive din România.

După Betano există o luptă aprigă pentru locurile 2 și 3. Unii o consideră pe Betfair pe locul al doilea și pentru că este singurul site de betting exchange din România, în timp ce alții cred că Unibet este pe locul 2 în top. Fortuna, Netbet sau Winmasters sunt și ele case de pariuri care pot oricând să se afle într-un top al operatorilor licențiați din România în 2019.

Concluzii despre casele de pariuri online din România 
Dacă ar fi să ne uităm la ce aveam în 2014 și ce avem acum se poate spune că piața pariurilor online din România este în scădere. Marele avantaj este însă legalizarea pieței, faptul că putem juca pariuri sportive online legal, fără să trăim cu teama că vom fi prinși și amendați.

Oferta de pariere la casele licențiate nu este rea deloc, iar o persoană care are cont la Betano, Unibet și Betfair va fi cu siguranță multumită de ceea ce i se oferă. Poate cu excepția cotelor, acestea fiind mai mici acum la cele licențiate, comparativ cu ce aveam până în 2015.

Note

Legături externe
 Oficiul National pentru Jocuri de Noroc

Case de pariuri din România
Companii online din România